Wycieczka edukacyjna (ang. The Big Field Trip) – dwuczęściowy odcinek specjalny, opisujący przygody zwierząt, znanych z kreskówki Mój partner z sali gimnastycznej jest małpą. Premiera w Polsce odbyła się 3 września 2007 roku o godz. 17:10 i 17:35.

Opis fabuły 
Tym razem dzieciaki wybierają się na próbę orkiestry szkolnej za miasto. Adama dziwi, że nikt nie zabrał ze sobą instrumentów. Podczas jazdy chłopiec zaczyna grać na flecie co na innych pasażerów działa usypiająco (także na kierowcę). Dzieciak próbuje zapanować nad sytuacją, chwyta kierownicę,autobus spada w przepaść i lądują w leśnym pustkowiu.

Koniec 
Dzieciakom udaje się dojechać na miejsce. Okazuje się, że wszyscy prócz Adama… wyją, dlatego orkiestra nie może trenować w mieście. Chłopiec mdleje.

Polski dubbing 
Opracowanie wersji polskiej: Studio Sonica
Reżyseria: Jerzy Dominik
Dialogi: Joanna Kuryłko
Lektor: Jerzy Dominik
Wystąpili:
 Jacek Kawalec - Jake
 Kajetan Lewandowski - Adam
 Paweł Szczesny - Dyrektor Ropuch
 Agnieszka Matysiak - Pani Guziec
 Jarosław Domin - Slips
 Wojciech Paszkowski - Windsor
 Magdalena Krylik - Ingrid
 Joanna Węgrzynowska - Lupi
 Janusz Wituch
 Grzegorz Drojewski
 Mirosław Wieprzewski
 Izabela Dąbrowska
i inni

Błędy 
 W 1 części filmu Lupi nie miała głosu. 

Telewizyjne seriale animowane